Сви́рская улица — улица в Московском районе Санкт-Петербурга. Проходит от улицы Ленсовета (площадь Академика Пашина) до проспекта Космонавтов.

История 
Название Свирская улица возникло в 1950-е годы, дано по реке Свири.

Достопримечательности 
 Профессиональный лицей № 110

Примечания

Литература